Il singolare del South Australian Open dicembre 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mike Bauer ha battuto in finale Chris Johnstone 4–6, 7–6, 6–2

Teste di serie

  Hank Pfister (primo turno)
  John Alexander (primo turno)
  Tim Wilkison (primo turno)
  Pat Cash (semifinali)

 Mike De Palmer (quarti di finale) 
 Rod Frawley (quarti di finale) 
 Mike Estep (primo turno) 
 Jeff Borowiak (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1982